Cet article présente la liste des monastères en Arménie.

Liste de monastères en Arménie

Liste de temples et de complexe d'église en Arménie

Références 

Monastère arménien
Arménie
Monastères